Der Federation Cup 1992 (ab 1995 Fed Cup) war die 30. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 13. bis 19. Juli im Waldstadion T.C. in Frankfurt am Main, Deutschland. Im Finale standen sich die Mannschaften aus Spanien und Deutschland gegenüber, Deutschland gewann mit 2:1.

Qualifikation 
 Qualifizierte Mannschaften in fett

Amerika-Zone 
Datum: 21. bis 25. April 1992
Austragungsort: Atlas Colomos T.C., Guadalajara, Mexiko
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone 
Datum: 4. bis 8. Mai 1992
Austragungsort: National Tennis Centre, Colombo, Sri Lanka
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Europa-/Afrika-Zone 
Datum: 13. bis 18. April 1992
Austragungsort: Olympic T.C., Athen, Griechenland
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Weltgruppe

Finale

Spanien – Deutschland

Play-offs 
Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielten um den Verbleib in der Weltgruppe. Die Sieger spielten 1993 in der Weltgruppe, die Verlierer stiegen in ihre jeweilige Zone ab.

Datum: 16. bis 17. Juli 1992
Austragungsort: Waldstadion T.C., Frankfurt am Main Deutschland
Belag: Sand

Weblinks 
 Fed Cup 1992

1992
Tennisturnier 1992
Tennisturnier in Frankfurt am Main